Haus kan syfta på följande platser:

Norge 

 Haus kommun, tidigare kommun i Hordaland fylke ,

Österrike 

 Haus (kommun), Steiermark, Politischer Bezirk Liezen, 

Robotskapade Österrikeförgreningar